FR sau Fr poate fi:
 Franciu, element chimic cu simbolul Fr
 Franța, codul ISO și FIPS 10-4 al acestei țări
 .fr, domeniu de internet de nivel superior, pentru Franța
 Abreviere pentru Federația Rusă
 Frosinone, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Fribourg, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Freiburg, oraș în Germania
 Freistadt, oraș în Austria
 Limba franceză, codul ISO 639-1
 Ryanair, codul IATA al acestei companii aeriene
 Franc (monedă), monedă folosită în mai multe țări, de exemplu Franc elvețian
 Frame Relay, tehnică de transmisie a datelor
 Statcoulomb, (statC) sau franklin (Fr), unitate de măsură a încărcării electrostatice